Rick Johnson est un nom pouvant désigner :

 Rick Johnson (né en 1961), joueur canadien de football canadien ;
 Ricky Johnson (né en 1964), coureur de NASCAR américain ;
 Rick Johnson (né en 1980), musicien américain ;
 Rick Johnson, homme politique canadien ;
 Rick Johnson, homme politique du Michigan ;
 Rick Johnson (né en 1956), auteur chrétien américain.